K31 ou K.31 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 K-31, un sous-marin nucléaire soviétique ;
 Mousqueton 1931, un fusil suisse dont une des abréviations est : K.31.

Médecine 
 Autres maladies de l'estomac et du duodénum, d'après la classification internationale des maladies.

Musique 
  Sonate en si bémol majeur, K.31, une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 31, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres